Вышегра́дское кла́дбище () — кладбище в Праге в историческом районе Вышеград при базилике Святых Петра и Павла. С XIX века кладбище стало местом захоронения почти 600 крупнейших фигур чешского национального возрождения. Галерея кладбищенских пластик и надгробий создана лучшими скульпторами того времени (Й. В. Мысльбек, Ф. Билек, Б. Кафка, О. Шпаниел и другие). Территория кладбища разделена на 15 секторов.

В восточной части кладбища находится усыпальница Сла́вин () — общая могила мужчин и женщин, своими делами прославивших чешский народ. Славин был воздвигнут в 1889—1893 годах по проекту архитектора Антонина Виегла (). Символом Славина стал центральный памятник с фигурой крылатого гения Родины. Скульптурное оформление является произведением Йозефа Маудера ().

История 
В 1860-е годы распространилась идея создать на Вышеграде национальное кладбище. В 1875 году территория существовавшего при базилике Святых Петра и Павла кладбища была расширена.

Список похороненных 

На кладбище похоронены следующие выдающиеся деятели чешской культуры и общества.

Композиторы, музыканты 
 Бедржих Сметана (1824—1884) — чешский композитор, основоположник национальной композиторской школы.
 Антонин Дворжак (1841—1904) — выдающийся чешский композитор.
 Зденек Фибих (1850—1900) — чешский композитор, представитель романтического направления.
 Отакар Острчил (1879—1935) — чешский композитор и дирижёр.
 Зденек Отава (1902–1980) – чешский оперный певец.
 Вилем Курц-младший (1872—1945) — пианист и педагог.
 Ружена Курцова (1880—1938) — пианистка и музыкальный педагог.
 Карел Анчерл (1908—1973) — дирижёр.
 Рафаэль Кубелик (1914—1996) — дирижёр и композитор.
 Матушка, Вальдемар (1932—2009) — чехословацкий певец, музыкант и артист.

Художники, скульпторы 
 Альфонс Муха (1860—1939) — живописец, театральный художник, иллюстратор, представитель стиля «ар нуво».
 Миколаш Алеш (1852—1913) — художник и иллюстратор.
 Макс Швабинский (1873—1962) — художник.
 Йозеф Мысльбек (1848—1922) — скульптор.
 Ладислав Шалоун (1870—1946) — скульптор.
 Адольф Кашпар (1877—1934) — художник и иллюстратор.
 Карла Вобишова-Жакова (1887—1961) — скульптор.

Писатели, поэты 
 Карел Чапек (1890—1938) — выдающийся чешский писатель и драматург.
 Карел Гинек Маха (1810—1836) — чешский поэт-романтик, родоначальник национальной поэзии.
 Ярослав Врхлицкий (1853—1912) — чешский поэт, драматург и переводчик.
 Сватоплук Чех (1846—1908) — чешский писатель и поэт.
 Франтишек Грубин (1910—1971) — чешский поэт, прозаик, переводчик.
 Божена Немцова (1820—1862) — чешская писательница, родоначальница национальной прозы.
 Ян Неруда (1834—1891) — чешский прозаик.
 Витезслав Незвал (1900—1958) — чешский поэт-сюрреалист.
 Вацлав Бенеш Требизский (1849—1884) — чешский писатель.
 Болеслав Яблоновский (1813—1881) — чешский поэт-лирик.

Прочие 
 Ярослав Гейровский (1890—1967) — химик, лауреат Нобелевской премии.
 Йозеф Бицан (1913—2001) — футболист.
 Власта Буриан (1891—1962) — актёр.
 Зденек Копал (1914—1993) — астроном.
 Ладислав Пешек (1906—1986) — актёр.
 Ярослав Пруха (1898—1963) — актёр, режиссёр, народный артист ЧССР.
 Антонин Свойсик (1876—1938) — педагог, основатель скаутского движения в Чехии.
 Милада Горакова (1901—1950) — политик.

Примечания

Ссылки 
 Вышеградское кладбище и Славин
 Статья о Вышеградском кладбище на blesk.cz
 Вышеградское кладбище на Wikimapia
 Интерактивная карта-схема Вышеградского кладбища

Вышеград
Кладбища Праги